Název Hlavatce má více obcí:
 Hlavatce (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Hlavatce (okres Tábor) – obec v okrese Tábor

Externí odkazy